Коссек — фамилия.
 Коссек, Жерар (род. 1942) — священнослужитель Западноевропейской архиепископии русских церквей Константинопольского Патриархата, архимандрит, духовный писатель.
 Ле Коссек, Клеман (1921—2001) — пятидесятнический миссионер, пастор Ассамблей Бога, основатель Цыганской евангелической миссии.